Киреенко — славянская фамилия.

 Киреенко, Константин Тихонович (1918—1988) — белорусский советский поэт, писатель, публицист.
 Киреенко, Павел Николаевич (род. 1994) — российский футболист.

См. также 
 Кириенко